Torreiglesias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreiglesias (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Torreiglesias (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar